Zdeněk Kolář era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Corentin Moutet ha sconfitto Dennis Novak con il punteggio di 6-2, 6-7(5-7), 6-4.

Teste di serie 

  Federico Coria (primo turno)
  Roberto Carballés Baena (quarti di finale) 
  Tseng Chun-hsin (secondo turno)
  Corentin Moutet (campione)

  Carlos Taberner (secondo turno) 
  Federico Delbonis (quarti di finale) 
  Dennis Novak (finale) 
  Marco Cecchinato (secondo turno)

Qualificati 

  Jan Choinski (quarti di finale) 
  Martin Krumich (primo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Luca Van Assche (primo turno) 
  Mattia Bellucci (secondo turno) 
  Georgii Kravchenko (primo turno)

Lucky loser 

  Louis Wessels (primo turno)

Wildcard 

  Jerzy Janowicz (primo turno)
  Maks Kaśnikowski (primo turno)

  Daniel Michalski (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Pekao Open 2022